El Torneig de Houston 2014, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2014 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2014, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 d'abril de 2014 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista espanyol Fernando Verdasco va jugar ambdues finals però només es va poder imposar en la final individual. Els germans estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar el 97è títol de la seva carrera, cinquè a Houston i quart consecutiu durant l'any 2014.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014